Bannerman ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Bannerman (1788–1864), britischer Kolonialgouverneur
 Alick Bannerman (1854–1924), australischer Cricketspieler
 Anne Bannerman (1765–1829), britische Dichterin
 Bill Bannerman, kanadischer Regieassistent, Filmproduzent und Filmschaffender
 Cecilia Bannerman, ghanaische Politikerin
 Celia Bannerman (* 1946), britische Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin
 Charles Bannerman (1851–1930), australischer Cricketspieler

 Edmund Alexander Lanquaye Bannerman (1915–1983), ghanaischer Jurist und Politiker
 Helen Bannerman (1862–1946), schottische Schriftstellerin
 Henry Campbell-Bannerman (1836–1908), britischer Politiker
 James Bannerman (1790–1858), britischer Gouverneur der Goldküste
 John Bannerman, Baron Bannerman of Kildonan (1901–1969), schottischer Landwirt, Rugbyspieler und Politiker der schottischen Liberal Party
 Mark Bannerman, schottischer Digitalkünstler und Illustrator
 Stacy Bannerman, US-amerikanische Autorin
 Yasmin Bannerman, britische Schauspielerin

Unternehmen:
 Bannerman Resources, australisches Uranabbauunternehmen

Sonstiges:
 Bannerman’s Island, unter dem Pollepel Island im Hudson River auch bekannt ist
 Bannerman’s Castle, ein Schloss auf der Pollepel Island
 Bannerman (Clan), einen schottischen Klan
 Bannerman Clarke, eine literarische Figur von David Wellington
 Bannerman (Wisconsin), Ortschaft im Waushara County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

im NRHP gelistete Objekte:
 Bannerman House, in Burgaw, North Carolina, ID-Nr. 74001365
 Bannerman Plantation, in Tallahassee, Florida, ID-Nr. 02000606
 Bannerman’s Island Arsenal, in Fishkill, New York, ID-Nr. 82001121